Барклейкард Арена Гамбург — многофункциональный стадион в Гамбурге, Германия. Стадион был открыт в 2002 году. Расположен рядом со стадионом Имтех Арена. На данный момент, арена является одной из лучших в Европе.

История 
Строительство арены началось весной 2001 года. В ноябре следующего года арена была открыта. Строительство стадиона финансировала администрация города и финский предприниматель Харри Харкимо. Всего, строительство арены обошлось в 83-86 миллионов Евро. В 2007 году арена была продана Anschutz Entertainment Group. В 2010 стадион был переименован из Color Line Center в O2 World Hamburg.

События 
В ноябре 2005 года на арене проходило выступление WWE в качестве одного из выступлений на Survivor Series.

12 марта 2010 года на стадионе выступила немецкая группа Scooter. Здесь же 24 января 2014 года прошёл последний концерт Scooter с сооснователем и основным композитором группы на протяжении 20 лет Риком Джорданом.

19 октября 2010 года на стадионе выступил Стинг.

На арене дважды проходили турниры крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship: UFC Fight Night 93 (2016) и UFC Fight Night 134 (2018).

Чемпионат мира 2007 по гандболу 

В 2007 году в Германии прошел Чемпионат мира по гандболу. Арена в Гамбурге стала одной из арен, принимающих этот чемпионат.

Матчи, проведенные на арене в Гамбурге

Ссылки 
 http://www.o2world-hamburg.de/ 
 https://web.archive.org/web/20131006104527/http://ice-arena.info/euromenu/germanmenu/150-o2hamburg.html

Спортивные сооружения Гамбурга